Milman puede referirse a:

Nombre 

 Milman Parry (1902, Oakland – 1935, Los Ángeles), filólogo estadounidense de expresión francesa

Apellido 

 Adolpho Milman, ou: Adolfo Milman, "Russo" (1915, Pelotas – 1980, Río de Janeiro)
 David Milman (, ; 1912, Chechelnyk – 1982, Tel Aviv), matemático ucraniano-israelí
 Pierre (D.) Milman , matemático ucraniano-canadiense; hijo de David
 Dov Milman (; 1919, Riga – 2007), político y diplomático letón-israelí
 Gerardo (Fabián) Milman (* 1966, Avellaneda), político argentino
 Sophie Milman (; * 1984, Ufa), vocalista de jazz ruso-israelí-canadiense
 Vitali Milman (, ; * 1939, Ucraina (?)), matemático ucraniano-israelí

Referencias